Бор-Нур (от  — серое озеро) — топоним в России:

 Бор-Нур — посёлок в Целинном районе Калмыкии.
 Бор-Нур — лиман в Целинном районе Калмыкии.
 Бор-Нур — озеро в Юстинском районе Калмыкии.